The Carnival – cortometraggio del 1911 diretto da Sidney Olcott
The Carnival – documentario del 1984 diretto da B. Narsing Rao
The Carnival – cortometraggio del 2013 diretto da Max Carlson